|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2005 vond plaats van 25 april tot en met 1 mei 2005 in de Portugese plaats Estoril. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2005. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Émilie Loit was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta strandde in de eerste ronde.

De kwalificante Lucie Šafářová uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Chinese Li Na in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Šafářová wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Emmanuelle Gagliardi en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel bestaande uit de Nederlandse Michaëlla Krajicek en de Slowaakse Henrieta Nagyová in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. Li Ting had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun Tiantian geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Estoril 2005
Estoril